Бедье — фамилия. Известные носители:
 Бедье, Анри Конан (род. 1934) — президент Кот-д’Ивуара;
 Бедье, Жозеф (1864—1938) — французский филолог-медиевист.